Los tescelosaurinos (Thescelosaurinae) son una subfamilia extinta de dinosaurios ornitópodos que vivieron durante el Cretácico Inferior de Asia y el Cretácico Superior de Norteamérica.

Distribución 
Los tescelosaurinos tuvieron una muy amplia distribución. Estuvieron extendidos en lo que ahora es Estados Unidos y Canadá, en donde se han encontrado la mayor parte de sus fósiles. También hubo un pequeño grupo en el noreste de China y Mongolia.

Géneros 
No hay acuerdo en los análisis realizados sobre cuales géneros deben ser incluidos en Thescelosaurinae. El grupo es definido por la inclusión de Parksosaurus y Thescelosaurus, mientras que un análisis cladístico realizado por C.M. Brown en 2013 concluyó que los géneros Changchunsaurus, Haya, Jeholosaurus y posiblemente Koreanosaurus son también tescelosaurinos.

Clasificación 

Todos los tescelosaurinos fueron incluidos originalmente en la familia Hypsilophodontidae, la cual se considera actualmente como polifilética (no natural), ya que se ven como una agrupación de euornitópodos basales. Son el taxón hermano de la subfamilia Orodrominae, un grupo que abarca a Albertadromeus, Orodromeus, Oryctodromeus y Zephyrosaurus. Ambos grupos conforman la familia Thescelosauridae. Los géneros incluidos originalmente en la familia Jeholosauridae se clasifican en Thescelosaurinae, posiblemente como un grupo incluido en este. Si el grupo de los jeholosáuridos no es considerado como natural entonces implicaría que Jeholosauridae es un sinónimo más moderno de Thescelosaurinae.

Referencias 

Ornithopoda
Dinosaurios del Cretácico